Ruben was de oudste zoon van de Bijbelse aartsvader Jakob (Gen. 29:32). Rubens moeder Lea presenteerde Ruben als eerstgeborene aan Jakob in de hoop dat hij haar zou verkiezen boven Rachel. Zijn naam betekent in het Hebreeuws: zie, een zoon (ru = 'zie een'/ ben = 'zoon van').

Achtergrond 
Jakob was bedrogen door zijn schoonvader Laban, die hem zijn oudste (gesluierde) dochter Lea had gegeven in plaats van Rachel van wie hij de hand had gevraagd. Jakob behandelde daarom de eerste zoon van Rachel, Jozef, als eerstgeborene, hoewel hij al de elfde van Jakobs twaalf zonen was. Toen Jozef door zijn jaloerse broers gedood dreigde te worden, kwam Ruben voor hem op (Gen. 37:22). Hij kon echter niet verhinderen dat Jozef naar Egypte verkocht werd.

In Israël groeiden de nakomelingen van Ruben uit tot een van de twaalf stammen. Hun stamgebied lag ten oosten van de Jordaan. 

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel